Виктор Иванович Виденеев () — российский бизнесмен (нефтедобыча). Кандидат технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. Имеет три высших образования.

Биография 
Виктор Иванович Виденеев родился 15 декабря 1959 года в городе Ишимбае Башкирской АССР. В 1975 году окончил ишимбайскую школу № 24.

Образование 
 1979 — Ишимбайский нефтяной техникум.
 1984 — Уральский политехнический институт, Свердловск.
 1990 — Тюменский индустриальный институт, Тюмень.
 2000 — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Специальность по образованию: Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер, менеджер высшей категории.
 2002 — аспирантура. Кандидат технических наук, защитил диссертацию на тему: «Организация ремонтных работ на скважинах в осложненных условиях разработки нефтяных месторождений Среднего Приобья».

Трудовая деятельность 
Начинал в НГДУ «Правдинскнефть» ПО «Юганскнефтегаз».

Отслужив в рядах Вооруженных сил с 1984 по 1986 годы, продолжил работу в НГДУ «Юганскнефть» ПО «Юганскнефтегаз».

С 1986 по 1998 годы занимал должности технолога, мастера, старшего инженера — зам. начальника ЦДНГ, начальника ЦДНГ, начальника ЦИТС НГДУ «Юганскнефть» ПО «Юганскнефтегаз», главного инженера НГДУ «Майскнефть» ПО «Юганскнефтегаз».

С 1998 года работает в Тюменской нефтяной компании: директор департамента новых регионов и инвестиционных проектов ОАО «Тюменьнефтегаз»; заместитель управляющего директора ОАО «Тюменьнефтегаз» — директор Ермаковского НГДП; генеральный директор ОДАО НГДУ «Приобънефть» ОАО «Нижневартовскнефтегаз»; главный инженер — первый заместитель испольнительного директора ОАО «Нижневартовскнефтегаз».

С июня 2000 по 2002 год Генеральный директор ОАО «Нижневартовскнефтегаз» ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С 2002 по 2003 год — первый заместитель директора по производству ОАО «Саратовнефтегаз».

С 2003 по 2005 год — генеральный директор нефтяной компании ООО «ЮЮС»

С 12 апреля 2005 года по 4 апреля 2006 года — генеральный директор ОАО «Курганхиммаш».

В 2008—2010 годах — генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Нефтегазовые системы», г. Москва.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 18 февраля 2003 года.

Литература 
Виденеев, Виктор Иванович. Организация ремонтных работ на скважинах в осложненных условиях разработки нефтяных месторождений Среднего Приобья: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.т.н.: Спец. 05.02.22 / Виденеев Виктор Иванович; [Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. Каф. моделирования и упр. процессами нефтегазодобычи]. — Тюмень: 2002. — 23 с.; 21 см.

Примечания 

Выпускники ИНТ
Выпускники Уральского технического университета
Выпускники Тюменского государственного нефтегазового университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Персоналии:Курган
Персоналии:Нижневартовск
Персоналии:Саратов
Персоналии:Москва